Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par l'Étoile rouge de Belgrade depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1956.

La performance la plus notable du club a lieu en 1991, année qui le voit remporter la Coupe des clubs champions et prendre part à la Supercoupe de l'UEFA, qu'il perd cependant face à Manchester United. Dans les autres compétitions européennes, l'Étoile rouge prend notamment part à la Coupes des coupes à six reprises, en atteignant les demi-finales en 1975. Il participe également vingt-huit fois à la Coupe UEFA/Ligue Europa, dont il atteint la finale en 1979.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique de l'Étoile rouge de Belgrade en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Football en Serbie
Étoile rouge de Belgrade
FK Étoile rouge de Belgrade